Reichsstraße steht für:
 Reichsstraße (Mittelalter), Verkehrsverbindung im Mittelalter
 Reichsstraße (Österreich), Straße im k.u.k. Österreich 
 Reichsstraße (Deutsches Reich), Straße im Deutschen Reich

 Reichsstraße (Berlin), Straße in Berlin
 Reichsstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Röttgen
 Reichsstraße (Dresden), früherer Straßenname der Fritz-Löffler-Straße
 Reichsstraße (Leipzig), Straße in Leipzig
 Reichsstraße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Oberlößnitz

Siehe auch:

 Reichsweg
 Reichenstraße